Aleko Bregu – ex calciatore albanese
 Dejvi Bregu – calciatore albanese